Peter Kürten ist der Name folgender Personen:
* Peter Kürten (1883–1931), genannt „Der Vampir von Düsseldorf“, deutscher Serienmörder
 Peter Kürten (Eishockeytrainer) (bl. 1994–2020), deutscher Eishockeytrainer